Ковальчу́к — поширене українське, польське () та білоруське прізвище, походить від слова коваль. Займає восьме місце в Україні за розповсюдженістю. Відомі носії:

Чоловіки

А 
 Ковальчук Анатолій Миколайович (1969) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Андрій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Андрій Романович (1981—2022) — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ковальчук Андрій Трохимович (н. 1974) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Б 
 Ковальчук Борис Іванович (1937—2011) — український вчений-механік, матеріалознавець, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки.

В 
 Ковальчук Вадим Миколайович — лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Ковальчук Валентин Андрійович (1960) — український художник.
 Ковальчук Василь Володимирович (1973) — український спортсмен, що спеціалізується на кульовій стрільбі, паралімпійський чемпіон.
 Ковальчук Віктор Євгенович (1992—2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Віктор Сергійович (1984—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Віталій Анатолійович (1969) — український політик, заступник Голови Адміністрації Президента України.
 Ковальчук Віталій Олександрович (? — 2022) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Володимир Дмитрович (1963) — заслужений юрист України (2009).
 Ковальчук Володимир Михайлович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Володимир Михайлович (* 1941) — український хоровий диригент, майстер художнього оброблення шкіри, народний майстер декоративно-прикладного мистецтва.
 Ковальчук Володислав (? — 1940-ві) — український письменник.
 Ковальчук Всеволод Владиславович (1978) — голова правління ПрАТ "НЕК «Укренерго» з жовтня 2015 по лютий 2020 року.
 Ковальчук Всеволод Львович (1909—1976) — радянський і український кінооператор.
 Ковальчук В'ячеслав Вікторович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІ ступеня.

Г 
 Ковальчук Галина Василівна (нар 1938) — український вчений у галузі педагогіки та методики викладання природознавства, зоології та екології, кандидат педагогічних наук (1974), доцент (1977), професор кафедри природничих дисциплін (1990), Заслужений працівник народної освіти України (1994).
 Ковальчук Галина Михайлівна (1946—2001) — українська майстриня художнього оброблення шкіри та кераміки, членка НСХУ.
 Ковальчук Ганна ( 1979) — українська волейболістка.
 Ковальчук Григорій Іванович — командир сотень УПА «Сіроманці» та «Рубачі».

Д 
 Ковальчук Денис Олександрович (р. н. невід.) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Є 
 Ковальчук Євген Володимирович (1992—2022) — капітан 15-го мотопіхотного батальйону «Суми» 58-мої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Збройних Сил України, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
 Ковальчук Євген Олександрович (р. н. невід.) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Ковальчук Іван Платонович — доктор географічних наук, професор, академік УЕАН, АН ВО України, дійсний член НТШ, почесний член УГТ, заслужений діяч науки і техніки України.
 Ковальчук Ілля Валерійович (1983) — російський хокеїст, нападник.

К 
 Ковальчук Катерина Павлівна (1923—2006) — свинарка, Герой Соціалістичної Праці (1966 р.).
 Ковальчук Кирило Сергійович (1986) — український та молдавський футболіст, гравець збірної України.
 Ковальчук Костянтин Федорович (1955) — український учений-економіст.
 Ковальчук Костянтин Миколайович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Л 
 Шустерман (Ковальчук) Лариса Миколаївна (нар 1939) — Заслужений майстер народної творчості України, професійно займається вишивкою картин гладдю .
 Ковальчук Лев (Леонтій) Полікарпович (1875—1938) — український громадсько-політичний діяч періоду національно-демократичної революції 1917—1921 років, освітянин, театрал, член «Просвіти», «Українського клубу».
 Ковальчук Леонід Якимович (1947—2014) — український вчений у галузі хірургії, педагог, громадський діяч.

М 
 Ковальчук Максим Леонідович — лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького. 
 Ковальчук Максим Михайлович (1989) — український футболіст, захисник.

 Ковальчук Микола:
 Ковальчук Микола Миколайович (1961) — український юрист, державний службовець ІІІ рангу, ветеран МВС України.
 Ковальчук Микола Михайлович:
 Ковальчук Микола Михайлович (1928—1981) — український радянський політик і освітній діяч, депутат Верховної Ради УРСР.
 Ковальчук Микола Михайлович (1948) — український політик, колишній голова Кіровоградської обласної ради.
 Ковальчук Микола Михайлович (1995—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Микола Силович (1918—2011) — український педагог, краєзнавець і літератор.
 Ковальчук Микола Федорович (1949) — український архітектор, краєзнавець, громадський діяч.

 Ковальчук Мирослав Миронович (1985) — дослідник українського фольклору.
 Ковальчук Михайло (?—?) — козак полку Чорних запорожців.
 Ковальчук Михайло Володимирович (1985—2014) — військовик ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Михайло Сидорович (1933—2014) — український театральний художник, заслужений художник УРСР.
 Ковальчук Михайло Степанович (митрополит Даниїл, 1949) — митрополит Чернівецький і Буковинський ПЦУ.
 Ковальчук Міхал (1855—1938) — архітектор, реставратор, художник, історик мистецтва.

О 
 Ковальчук Олег Васильович (р. н. невід.) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Олександр Вікторович (1978—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ковальчук Олександр Володимирович (1974) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Ковальчук Олександр Володимирович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Олександр Іванович (Олесь Ковальчук, 1969) — український журналіст.
 Ковальчук Олександр Іванович (* 1979) — український анатом, доктор медичних наук, професор.
 Ковальчук Олександр Іванович (1974—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Олександр Леонідович (1970) — український вчений у галузі хірургії, педагог.
 Ковальчук Олександр Миколайович (р. н. невід.) — український спортивний функціонер.
 Ковальчук Олександр Михайлович (1962—2011) — український художник декоративно-прикладного мистецтва.
 Ковальчук Олександр Петрович (1910—1967) — український кінооператор.
 Ковальчук Олександр Сергійович (1938—2018) — радянський і російський воєначальник, контр-адмірал (1987), лауреат Державної премії СРСР (1985).
 Ковальчук Олексій Андрійович (1965) — український політик, міський голова Кременця.

П 
 Ковальчук Петро Іванович (1931—1995) — український письменник, журналіст.
 Ковальчук Петро Ярославович (1984) — український футболіст, захисник.

С 
 Ковальчук Сергій Вікторович (1995—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Сергій Михайлович (1973—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Сергій Петрович (1973—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Сергій Сергійович (1982) — молдавський і російський футболіст, півзахисник збірної Молдови.
 Ковальчук Сергій Ярославович (1979) — український кіноперекладач, музикант, співак, кіноактор.
 Ковальчук Станіслав Мар'янович (1942) — український живописець.
 Ковальчук Степан Іванович (1933) — український ботанік, заслужений природоохоронець України.

Ф 
 Ковальчук Федір Сергійович (1911—1998) — повний кавалер ордена Слави.

Ю 
 Ковальчук Юрій Анатолійович (1969—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Ковальчук Юрій Леонідович (1976—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Юрій Олександрович (1991—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Я 
 Ковальчук Ярослав Романович — заступник директора Львівської обласної школи вищої спортивної майстерності, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Жінки 
 Ковальчук Анастасія Олександрівна — українська більярдистка, майстер спорту України.
 Ковальчук Вікторія Володимирівна (1954) — український художник, публіцист, літератор.
 Ковальчук Галина Іванівна (1953) — український науковець у галузі книгознавства, історії книги, книжкового пам'яткознавства, доктор історичних наук, професор.
 Ковальчук Ганна Леонідівна ( 1977) — російська актриса театру і кіно, заслужена артистка Російської Федерації (2008)
 Ковальчук Ганна (1979) — українська волейболістка.
 Ковальчук Дарія Богданівна (1959) — українська дослідниця кобзарства.
 Ковальчук Діана Сергіївна (1982) — українська модель.
 Ковальчук Інна Георгіївна (1971) — українська поетеса.
 Ковальчук Катерина Георгіївна (у шлюбі Горчар, 1957) — українська поетеса.
 Ковальчук-Буряк Лариса Володимирівна (1968) — українська бандуристка.
 Ковальчук Любомира (1958) — канадська естрадна співачка українського походження.
 Ковальчук Людмила Іванівна (1939) — українська бібліотекар.
 Ковальчук Олена Олександрівна (1953) — український історик.
 Ковальчук Галина Павлівна (1930—2001) — українська поетеса. В 1950-х роках була репресована, за те що була за вільну Україну.
 Ковальчук Юлія Олегівна (1982) — російська співачка, телеведуча.

Див. також 
 Ковальчик

Примітки